Ламбрегтс () — нидерландская и бельгийская фамилия.

Известные носители:
 Ламбрегтс, Кор (род. 1958) — нидерландский легкоатлет.
 Ламбрегтс, Хан — нидерландский футболист.